Pierre de Foix ist der Name folgender Personen:

* Pierre de Foix (1386–1464), genannt l’Ancien, Kardinal, Erzbischof von Arles
 Pierre de Foix (1449–1490), genannt le Jeune, Kardinal, Erzbischof von Palermo
 Pierre de Foix (Lautrec) (nach 1423–1454), Vicomte de Lautrec